Țânțăreni se poate referi la:
 Țânțăreni, Gorj
 Țânțăreni, Prahova